Preda steht für:

 Preda, Weiler im Kanton Graubünden, Schweiz

Preda ist der Familienname folgender Personen:
 Cristian Preda (* 1966), rumänischer Politologe und Politiker, MdEP
 Daniela Preda (* 1960), italienische Historikerin
 Marin Preda (1922–1980), rumänischer Schriftsteller
 Ștefan Preda (* 1970), rumänischer Fußballspieler

PREDA steht als Abkürzung für:
 Peoples Recovery, Empowerment and Development Assistance Foundation, siehe PREDA (Stiftung)

Abkürzung